Ora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ora Township (Illinois)
 Ora Township (North Dakota)